Magarity peut renvoyer à : 
 Bill Magarity (1952-), joueur américain et suédois de basket-ball
 Dave Magarity (1950-), entraîneur américain de basket-ball
 Regan Magarity (1996-), joueuse suédoise de basket-ball
 William Magarity (1993-), joueur suédois de basket-ball

Homonymie de patronyme